Перша ліга Туреччини 1972—1973  — 15-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул втретє поспіль здобув Галатасарай.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Анкарагюджю взяв участь у Кубку володарів кубків 1973—1974 як фіналіст Кубка Туреччини 1972—1973.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1972-1973
Туреччина
Туреччина
1972 у турецькому спорті
1973 у турецькому спорті